

Patronyme 

 Astri Knudsen Bech, handballeuse norvégienne
 Lili Bech (1883 ‑ 1939), actrice danoise
 Joseph Bech (1887 ‑ 1975), homme politique luxembourgeois considéré comme l’un des Pères de l'Europe
 Gitte Lillelund Bech (née en 1969), femme politique danoise
 Sussi Bech (née en 1958), auteure de bande dessinée danoise

Toponyme 
 Bech est une commune du Luxembourg.
 La Bech est une petite rivière du Caucase de l'Ouest, affluent de la rivière Psoou

Autres 
 Le gouvernement Bech (1926 ‑ 1937), un gouvernement luxembourgeois
 La BECh, Bibliothèque de l'École des chartes

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme allemand